Уасель () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена (Seine-Maritime), округ Руан, кантон Сент-Этьен-дю-Рувре (Saint-Etienne-du-Rouvray). Пригород Руана, расположен в 13 км к югу от центра города, на противоположном берегу Сены, внутри одного из её меандров, в 2 км от автомагистрали А13 «Нормандия». Один из многочисленных городов-спутников Руана, входит в состав Метрополии Руан-Нормандия. На востоке коммуны находится железнодорожная станция Уасель линии Париж-Гавр.

Население (2018) — 12 102 человека.

Достопримечательности 
 церковь Святого Мартина (eglise Saint-Martin) XIX века;
 усадьба Ла-Шапель (Manoir de La Chapelle) XVI века;
 замок Шато де ля Маркиз де ля Перрёз (Château de la Marquise de la Perreuse) с большим парком-дендрарием, где представлены: араукария (сосна чилийская), тюльпановое дерево (лириодендрон тюльпановый), ликвидамбар (амбровое дерево), платан, тисс, церцис европейский (багряник европейский, Иудино дерево), бук обыкновенный, бук пурпурный, граб, ясень, лиственница, липа обыкновенная и липа войлочная (пушистая, серебристая), различные клёны, дуб, каштан посевной (съедобный) и каштан конский, берёза повислая, осина, гинкго билоба (гинкго двулопастный), софора японская, жимолость японская, разные виды магнолий, катальпа, черёмуха, алыча, райские яблони, грецкий орех и лесной орешник (лещина обыкновенная), кедр, кипарис, туя, секвойя гигантская, глициния, форзиция, сакура (вишня мелкопильчатая), тамарикс, рододендрон, пампасная трава (кортадерия) и др. растения;
замок Шато де Рош (chateau de Roches) с парком: замок перестроен в 1860-х, в 19 в. там жили инвалиды войны, а ныне здесь профессиональная школа для взрослых, имеющих инвалидность;
панорама с холма, на котором (ниже) расположен замок Шато де Рош (см. выше): видна Сена, соседний городок Турвиль-ля-Ривьер (Tourville-la-Riviere) и озёра в прилегающей к нему деревне Bedanne;
длинный мост через Сену, ведущий в соседний Турвиль-ля-Ривьер (Tourville-la-Riviere): с моста красивые виды, особенно во время отлива;
старая голубятня, стилизованная под мельницу (avenue Charles de Gaulle).

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,1 %
 промышленность — 7,9 %
 строительство — 6,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,2 %
 государственные и муниципальные службы — 55,6 %

Уровень безработицы (2017) — 16,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 27 830 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Уаселя с 2014 года занимает коммунист Стефан Барре (Stéphane Barré). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список коммунистов победил в 1-м туре, получив 76,71 % голосов.

Города-побратимы 
  , Великобритания
  , Германия
  Тауланару, Мадагаскар

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции